Baader può riferirsi a:
 Andreas Baader – terrorista tedesco
 Caspar Baader - politico svizzero
 Franz von Baader – ingegnere, filosofo e medico tedesco
 Johannes Baader – architetto, scrittore e artista tedesco
 Baader – film anglo-tedesco del 2002